Robert E. Carpenter Jr. (né le  à Beverly, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel retraité.

Carrière de joueur 
Il joua 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey entre 1981-1982 et 1998-1999. Il fut le tout premier joueur américain repêché dans la LNH directement du High School, et le premier américain à être repêché dans les 5 premiers rangs d'une séance de repêchage.

Carpenter fut repêché  au total par les Capitals de Washington au repêchage d'entrée dans la LNH 1981. Au cours de sa carrière de 18 ans, il joua pour les Caps, puis pour les Rangers de New York, les Kings de Los Angeles, les Bruins de Boston et les Devils du New Jersey.

Il termine sa carrière avec 320 buts et 408 passes décisives, pour 728 points.

Vie privée 
Il est le père de la joueuse de hockey sur glace Alex Carpenter, médaillée olympique.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1981-1982||Capitals de Washington ||LNH||80||32||35||67||69||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1982-1983||Capitals de Washington ||LNH||80||32||37||69||64||4||1||0||1||2
|-
|1983-1984||Capitals de Washington ||LNH||80||28||40||68||51||8||2||1||3||25
|-
|1984-1985||Capitals de Washington ||LNH||80||53||42||95||87||5||1||4||5||8
|-
|1985-1986||Capitals de Washington ||LNH||80||27||29||56||105||9||5||4||9||12
|-
|rowspan="3"|1986-1987||Capitals de Washington ||LNH||22||5||7||12||21||   ||   ||   ||   ||   
|-
|Rangers de New York ||LNH||28||2||8||10||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
|Kings de Los Angeles ||LNH||10||2||3||5||6||5||1||2||3||2
|-
|1987-1988||Kings de Los Angeles ||LNH||71||19||33||52||84||5||1||1||2||0
|-
|rowspan="2"|1988-1989||Kings de Los Angeles ||LNH||39||11||15||26||16||   ||   ||   ||   ||   
|-
|Bruins de Boston ||LNH||18||5||9||14||10||8||1||1||2||4
|-
|1989-1990 ||Bruins de Boston ||LNH||80||25||31||56||97||21||4||6||10||39
|-
|1990-1991 ||Bruins de Boston ||LNH||29||8||8||16||22||1||0||1||1||2
|-
|1991-1992 ||Bruins de Boston ||LNH||60||25||23||48||46||8||0||1||1||6
|-
|1992-1993 ||Capitals de Washington ||LNH||68||11||17||28||65||6||1||4||5||6
|-
|1993-1994 ||Devils du New Jersey ||LNH||76||10||23||33||51||20||1||7||8||20
|-
|1994-1995 ||Devils du New Jersey ||LNH||41||5||11||16||19||17||1||4||5||6
|-
|1995-1996 ||Devils du New Jersey ||LNH||52||5||5||10||14||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1996-1997 ||Devils du New Jersey ||LNH||62||4||15||19||14||10||1||2||3||2
|-
|1997-1998 ||Devils du New Jersey ||LNH||66||9||9||18||22||6||1||0||1||0
|-
|1998-1999 ||Devils du New Jersey ||LNH||56||2||8||10||36||7||0||0||0||2

|1178||320||408||728||919||140||21||38||59||136

Références

Naissance en juillet 1963
Naissance à Beverly (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur américain de hockey sur glace
Entraîneur des River Rats d'Albany
Membre du Temple de la renommée du hockey américain
Attaquant de hockey sur glace